Муниципалитет Сарате  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 1202 км². Население — 114269 человек. Плотность населения — 95,09 чел./км².

Административный центр — Сарате.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на севере — с Атлантическим океаном
на востоке — с муниципалитетом Кампана
на юге — с муниципалитетом Эксальтасьон-де-ла-Крус
на западе — с муниципалитетами Сан-Антонио-де-Ареко, Барадеро

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес